McNeal oder MacNeal ist der Familienname folgender Personen:

 Brianna McNeal (* 1991), US-amerikanische Hürdenläuferin
 Catherine MacNeal (* im 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Lutricia McNeal (* 1973), US-amerikanische Popsängerin
 Maggie MacNeal (* 1950), niederländische Sängerin
 Timothy McNeal (1944–2011), deutscher Schriftsteller und Anglist

Siehe auch:
 McNeill
 McNeil